The Telltale Knife – cortometraggio del 1911 diretto da William Duncan
The Telltale Knife – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Mix